Артурс Шталбергс (;род. , Лиепая, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Игровая карьера 
Шталбергс начал баскетбольную карьеру в своем родном городе Лиепая. В 2003 году он переехал в США, где играл в командах колледжа. В 2007 закончил университетский этап карьеры в 2007 году в команде университета Эвансвилла.

Профессиональную карьеру игрока начал в «Лиепаяс Лаувас», в котором играл с 2007 по 2009 годы. Особенно удачным был для Артура сезон 2008/2009, в котором в чемпионате Латвии в среднем за 30 минут на площадке он набирал 13,9 очков и делал 4,8 подбора и 2.4 передачи. Ещё лучше его статистика была в Балтийской лиге, где Артурс забивал в среднем 14,8 очка, делал 5,4 подборов и 3 передачи. Такой удачный сезон дал о себе знать – Артура впервые вызвали в национальную сборную Латвии, где Шталбергс провел 15 матчей в её составе включая чемпионат Европы-2009. Ранее Артурс регулярно защищал цвета латвийской сборной разных возрастов.

В течение сезона 2009/2010 перешёл в клуб ВЭФ. В сентябре 2010 года решил закончить карьеру игрока, чтобы заняться тренерской карьерой.

Карьера тренера 
Шталбергс начал тренировать в 2010 году, став помощником главного тренера в клубе «Лиепаяс Лаувас». В 2012 году Артурс стал ассистентом тренера в украинском клубе «Николаев».

Также, Шталбергс был главным тренером молодёжной сборной Латвии, которую вывел в финал чемпионата Европы среди юношей до 20 лет в 2013 году.

В 2013 году был признан лучшим баскетбольным тренером Латвии.

В начале 2014 года покинул Украину из-за нестабильной политической ситуации и вошёл в тренерский штаб клуба «Валмиера».

В июле 2014 года был приглашён в качестве помощника тренера в «Нижний Новгород», который проводил дебютный сезон в Евролиге.

В мае 2016 года стал главным тренером «Нижнего Новгорода», подписав контракт на один сезон. Под руководством Шталбергса нижегородская команда не вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в Еврокубке дошла до стадии ТОП-16. По окончании сезона Артурс покинул клуб.

В июле 2017 года Шталбергс возглавил «Литкабелис», но в декабре покинул литовский клуб.

В мае 2018 года стал главным тренером «Лиепаяс Лаувас».

В июне 2019 года Шталбергс был назначен генеральным менеджером сборной Латвии.

Личная жизнь 
В семье Артурса Шталбергса и его жены Кристины есть две дочери — Шарлота и Каролина и сын Артурс.

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 20 лет): 2013

Примечания 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК ВЭФ
Игроки сборной Латвии по баскетболу
Баскетбольные тренеры Латвии
Тренеры БК «Нижний Новгород»
Тренеры БК «Литкабелис»
Тренеры БК «Лиепаяс Лаувас»